Эпиде́мия ():

 Эпидемия — широкое распространение какого-либо заболевания.

В кинематографе 
 «Эпидемия» — датский драматический художественный фильм 1987 года режиссёра Ларса фон Триера.
 «Эпидемия» — американский драматический художественный фильм-катастрофа 1995 года режиссёра Вольфганга Петерсена.
 «Эпидемия» — испанский научно-фантастический художественный фильм 2013 года режиссёров Алекса и Давида Пасторов.
 «Эпидемия» — российский игровой научно-фантастический драматический телесериал 2019 года режиссёра Павла Костомарова.

В музыке 
 «Эпидемия» — песня из альбома «Декаданс» рок-группы «Агата Кристи».
 «Эпидемия» — российская пауэр-метал-группа, основанная в 1993 году гитаристом Юрием Мелисовым.

См. также 
 Пандемия (значения)